Eryngium bourgati är en flockblommig växtart som beskrevs av Antoine Gouan. Eryngium bourgati ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 E. b. heldreichii
 E. b. hispanicum

Källor 

Martornar
bourgati